Ferreira kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Ferreira (udde),

Portugal 

 Ferreira (ort), Porto, Paços de Ferreira, 
 Ferreira (freguesia i Portugal, Bragança), Macedo de Cavaleiros, 
 Ferreira (freguesia i Portugal, Porto, Paços de Ferreira, lat 41,27, long -8,35), 
 Ferreira (freguesia i Portugal, Viana do Castelo), Paredes de Coura,

Spanien 

 Ferreira (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Ferreira (kommun i Spanien, Andalusien, Provincia de Granada, lat 37,18, long -3,02), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar